Этало́н ( — образец):

 Эталон — средство измерений, служащее для хранения и передачи размера единицы физической величины другим средствам измерений.
 «Эталон» – украинская автомобилестроительная корпорация, включает в себя Черниговский автозавод, Бориспольский автозавод и 19 других предприятий.
 «Эталон» (БАЗ А079) — автобус малого класса Бориспольского автозавода.
 «Эталон» — во времена СССР система одноимённых заводов по ремонту средств измерений и производству метрологического оборудования, как производственная подсистема, входила в систему органов Госстандарта. Некоторые из этих заводов существуют и сейчас, как независимые коммерческие предприятия.
 «Эталон» — недействующее предприятие точного машиностроения города Измаил (Украина).
 «Эталон» — российская девелоперская и строительная компания (бывшая «ЛенСпецСМУ»).
 «Эталон» — название футбольного клуба «Автозапчасть» из города Баксан в 1991 году.